Ravenheart è il secondo album della band Xandria.

Tracce

Collegamenti esterni